UNIQA extraliga siatkarzy 2016/2017 – 25. sezon walki o mistrzostwo Czech organizowany przez Czeski Związek Piłki Siatkowej. Zainaugurowany został 15 października 2016 i trwał do 26 kwietnia 2017 roku.

W sezonie 2016/2017 w Lidze Mistrzów Czechy reprezentowały , w Pucharze CEV −  i , a w Pucharze Challenge − .

Mistrzem Czech po raz dziewiąty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off, a cztery ostatnie rozegrały dodatkowe mecze pomiędzy sobą o miejsca 9-12.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do czterech zwycięstw), półfinałów (do czterech zwycięstw), meczów o 3. miejsce (do trzech zwycięstw) oraz finału (do czterech zwycięstw), który wyłoniły mistrza Czech.
 Mecze o miejsca 9-12: uczestniczyły w niej 4 drużyny, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Do osiągniętych przez nie wyników zostały dodane ich osiągnięcia z fazy zasadniczej.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 4 zwycięstw)

Półfinały 
(do 4 zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do 3 zwycięstw)

Finał 
(do 4 zwycięstw)

Mecze o miejsca 9-12

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2016 w Czechach
2016 w piłce siatkowej
2017 w Czechach
2017 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czechach